Пана́сенко — українське прізвище.

Відомі носії:
 Панасенко Василь Геннадійович (1983—2016) — солдат Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Панасенко (Грачевська) Ганна Євгенівна (нар. 1986) — телеведуча, актриса, співачка, режисер, письменниця.
 Панасенко Йосип Миколайович — український бандурист.
 Панасенко Леонід Миколайович — український письменник-фантаст, новинар, автор творів для дітей та юнацтва.
 Панасенко Сергій Олександрович — український футболіст.
 Васильченко Степан Васильович (справжнє прізвище — Панасенко) — український письменник і педагог.
 Панасенко Тарас Іванович (1930—1989) — український радянський державний і партійний діяч.
 Панасенко Федір Лукич — український актор.

Українські прізвища
Прізвища на -енко